Okręty US Navy o nazwie USS "Birmingham", pochodzącej od Birmingham (Alabama):
 Pierwszy "Birmingham" (CL-2) był lekkim krążownikiem będącym w służbie w latach 1908-1923.
 Drugi "Birmingham" (CL-62) był lekkim krążownikiem, który wszedł do służby w 1943, brał udział w ciężkich walkach na Pacyfiku i został wycofany ze służby w 1946.
 Trzeci "Birmingham" (SSN-695) był okrętem podwodnym typu Los Angeles, który był w służbie w latach 1978-1997.

Birmingham